Mörlen bzw. Moerlen bezeichnet:
 Mörlen, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Mörlen, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Morliny im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nieder-Mörlen, Stadtteil von Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Deutschland
 Ober-Mörlen, Gemeinde im Wetteraukreis, Hessen, Deutschland

und:
 Pierre Moerlen (1952–2005), französischer Schlagzeuger und Komponist